Antun Knežević (redovnik), hrvatski franjevac, povjesničar
Antun Knežević (kipar), hrvatski kipar
Antun Knežević (profesor hrvatskoga jezika), hrvatski emigrantski pisac
Antun Knežević, seljak, autor zbirke pripovjedaka

Anton (Tone) Knežević, autor slovnice njemačkog jezika 1913. "za porabu samoucima i hrvatskim školama"